I've Got a Feeling – brano musicale dei Beatles del 1970
 I've Got a Feeling – singolo degli Ivy del 1997
 I've Got a Feeling – singolo dei Monaco del 2001
 I've Got a Feeling (We'll Be Seeing Each Other Again) – singolo di Al Wilson del 1976

Pagine correlate 
I Got a Feeling